Westerbeeksloot (of kolonievaart) - een kanaal in Zuidwest Drenthe
Westerbeeksloot - een landgoed in Frederiksoord